Personen:
Anne-Marie Benschop (1969), Nederlandse schaakkampioene
Carla Benschop (1950-2006), Nederlandse basketballer
Charlison Benschop (1989), Curaçaose profvoetballer
Dick Benschop (1957), Nederlands voormalig politicus en zakenman
Lodewijk Johannes Wilhelmus Benschop (1827-1902), Nederlandse majoor en ridder in de Militaire Willems-Orde
Nel Benschop (1918-2005), Nederlandse dichteres
Familie Van de Kimmenade tot Benschop, een textielfamilie in Brabant en Zuid-Limburg

Diversen:
Benschop (plaats), onderdeel van de gemeente Lopik
Terberg-Benschop, een Nederlands vrachtwagenmerk
VV Benschop (opgericht 1969), een amateurvoetbalclub uit Benschop